Westhorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Westhorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Westhorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk